Rumpelstilz bezeichnet:

 Rumpelstilz (Band), eine Schweizer Dialektrockgruppe
 (1773) Rumpelstilz, einen Asteroiden

Siehe auch:

 Rumpelstilzchen